Sezon 1966/1967 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 1966/1967 Roma zajęła 10. pozycję, a w Pucharze Włoch odpadła już w 1. rundzie.

Rozgrywki 
 Serie A: 10. miejsce
 Puchar Włoch: 1. runda

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach